Gminy w Czechach:
 Střížovice – gmina w powiecie Pilzno Południe
 Střížovice – gmina w powiecie Kromieryż
 Střížovice – gmina w powiecie Jindřichův Hradec
 Střižovice – wieś w powiecie Liberec, gminie Pěnčín